Привольное — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Привольное — село в Джалилабадском районе.

Армения 
 Привольное — село в Лорийской области.

Казахстан 
 Привольное — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Привольное — село в районе имени Габита Мусрепова (Новосельский сельский округ) Северо-Казахстанской области.
 Привольное — село в районе имени Габита Мусрепова (Тахтабродский сельский округ) Северо-Казахстанской области.
 Привольное — название села Даулет до 1999 года, Талгарский район Алматинской области.

Киргизия 
 Привольное — село в Аламудунском районе Чуйской области.

Россия 
 Привольное — село в Михайловском районе Амурской области.
 Привольное — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Привольное — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Привольное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Привольное — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Привольное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Привольное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Привольное — село в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Привольное — хутор в Свечинском районе Кировской области.
 Привольное — деревня в Макушинском районе Курганской области.
 Привольное — село в Половинском районе Курганской области.
 Привольное — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Привольное — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Привольное — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Привольное — село в Красногвардейском районе Ставропольского края.
 Привольное — село в составе города Пятигорск Ставропольского края.
 Привольное — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Привольное — до 1961 г. название посёлка Тугтун в Кетченеровском районе Калмыкии.
 Привольное — название села Алхазурово с 1944 по 1957 год, Урус-Мартановский район Чечни.
 Привольное — прежнее название села Каршыга-Аул, Шелковской район Чечни.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Привольное — село в Красноперекопском районе.
 Привольное — село в Первомайском районе.
 Привольное — село в Советском районе.
 Привольное — посёлок в Симферопольском районе.

Украина 
 Привольное — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Привольное — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Привольное — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Привольное — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Привольное — село в Великоновоселковском районе Донецкой области.
 Привольное — посёлок, Волновахском районе Донецкой области.
 Привольное — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Привольное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Привольное (быв. Радянское) — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Привольное — село в Мелитопольском районе Запорожской области, Новобогдановский сельский совет.
 Привольное — село в Мелитопольском районе Запорожской области, Проминевский сельский совет.
 Привольное — село в Беловодском районе Луганской области.
 Привольное — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Привольное — село в Великомихайловском районе Одесской области.
 Привольное — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Привольное — село в Дубенском районе Ровенской области.
 Привольное — посёлок, Геническом районе Херсонской области.
 Привольное — село в Алёшковском районе Херсонской области.
 Привольное — село в Сновском районе Черниговской области.

См. также 
 Привольное сельское поселение